Autostrada A31 (Germania)
 Autostrada A31 (Italia)